Detta är tabeller över resultat i individuella matcher vid  världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division I B.  Matcherna spelades i Donetsk, Ukraina, under perioden 15-21 april 2013.

Resultat 
Spelplats: Ice Palace Druzjba,  Donetsk, Ukraina

Matcher 
Alla tider är lokala (UTC+3)

Läs mer 
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013

Se även  
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division I A
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division II A
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division II B
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division III

Källor 

2013 i Ukraina
Ishockey i Ukraina
Ishockeysäsongen 2012/2013
Sportevenemang i Ukraina
2013